Chileseius är ett släkte av spindeldjur. Chileseius ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Chileseius